Summerland ist die Bezeichnung von

 einer Stadt in Kalifornien, Summerland (Kalifornien)
 einer Stadt in Mississippi, Summerland (Mississippi)
 einer Stadt in British Columbia, Summerland (British Columbia)
 West Summerland Key, ein Teil der Florida Keys
 einer amerikanischen Fernsehserie, Summerland Beach
 einem Filmdrama von Jessica Swale (2020), Summerland (Film)